Le terme binôme peut se référer à :
 Binôme, une expression algébrique en mathématiques ;
 Binôme de Newton, une formule mathématique donnée par Isaac Newton ;
 Binom ou binôme, un terme de taxonomie en sciences naturelles ;
 Équipe en binôme, un groupe de deux personnes.

Voir aussi 
 Coefficient binomial
 Tas binomial